

События 

 25 мая — хиротония в епископа Далмата с возведением его в сан архиепископа Новгородского.
 30 апреля — Флоренция получает выход к морю, заключив с графами Альдобрандески договор, по которому к республике переходят порты Таламоне и Порто д’Эрколэ южнее Пизы.
 Июль
 несмотря на оппозицию враждебной партии потомков Угэдэя и Чагатая, на курултае близ Каракорума великим ханом Монгольского улуса провозглашён при поддержке джучидов Мункэ, сын Толуя. Улус Чагатая поделён между ханом и Бату, правителем Улуса Джучи.
 флорентийское войско разбивает пистойцев у горы Роболино. По возвращении войск во Флоренцию из города были изгнаны представители гибеллинских семей, препятствовавшие походу против гибеллинской Пистойи. Герб коммуны изменён: вместо белой лилии на красном поле — красная на белом.

 Армянский католикос Константин Бардзрбердзци в «Назидательном послании» призывает народ к дружественным отношениям с монголами.
 Визирем Конийского султаната Джалал ад-Дином Каратаем построено медресе Бююк Каратай в Конье. В окрестностях Кайсери построен «кешк Хайдар-бея», укреплённое феодальное поместье.
 Князь Белозерский Глеб Василькович отправляется в свой удел на Белоозеро и поселяется там. Князь основывает Устьшехонский-Троицкий на Устье монастырь.
 «Сага о Хаконе Старом»: к норвежскому королю Хокону IV в Трандхейм прибывает посольство от новгородского князя Александра Ярославича. Русско-норвежский договор и «Разграничительная грамота» о границе Норвегии и новгородских земель.
 Король Германии Конрад IV предпринял неудачную попытку похода в Италию против сторонников папы римского.
 Восстание «пастушков» во Франции.
 Присоединение к Чехии Австрии.
 В 1251 году великий князь Миндовг согласился принять крещение и отказался от контроля над некоторыми землями на западе Литвы, за которые взамен он должен был получить корону. Миндовг и его семья были крещены по католическому обряду в 1251 году. 17 июля 1251 года папа римский Иннокентий IV издал ***** буллу об объявлении Литвы Королевством и юрисдикции над ним Римского епископа.

Правители 
 Монгольская империя — каан Мункэ (1251—1259).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1251 году
 Вахтанг II, царь Восточной Грузии (1289—1293)
 Пьетро Градениго, венецианский дож (1289—1311).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1251 году
 6 июня — Гильом II де Дампьер, граф Фландрии (1246—1251).
 Вардапет Ванакан, армянский историк.
 Сакья-пандита, тибетский политический и религиозный деятель.

См. также

Примечания